Городенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Городенская волость (Льговский уезд) — в составе Курской губернии, Льговский уезд
 Городенская волость (Лужский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии, Лужский уезд
 Городенская волость (Тверской уезд) — в составе Тверской губернии, Тверской уезд
 Городенская волость (Венёвский уезд) — в составе Тульской губернии, Венёвский уезд